|-
| 217301 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217302 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217303 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217304 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217305 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217306 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217307 - || ||  || Siding Spring || Siding Spring Survey
|-
| 217308 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217309 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217310 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217311 - || ||  || Siding Spring || Siding Spring Survey
|-
| 217312 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217313 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217314 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 217315 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217316 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217317 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217318 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217319 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217320 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217321 - || ||  || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 217322 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217323 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217324 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217325 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217326 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217327 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217328 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217329 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217330 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217331 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217332 - || ||  || Uccle || Uccle
|-
| 217333 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217334 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217335 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217336 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217337 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217338 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217339 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217340 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217341 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217342 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217343 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217344 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217345 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217346 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217347 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217348 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217349 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217350 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217351 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217352 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217353 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217354 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217355 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217356 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217357 - || ||  || Siding Spring || Siding Spring Survey
|-
| 217358 - || ||  || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 217359 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217360 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217361 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217362 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217363 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217364 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 217365 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 217366 - || ||  || Vail-Jarnac || Jarnac
|-
| 217367 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 217368 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 217369 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217370 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217371 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217372 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217373 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217374 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217375 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217376 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 217377 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217378 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217379 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217380 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217381 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217382 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 217383 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217384 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 217385 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 217386 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 217387 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 217388 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217389 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217390 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217391 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217392 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 217393 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 217394 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217395 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217396 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217397 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 217398 - || ||  || Piszkesteto || Piszkesteto
|-
| 217399 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217400 - || ||  || Catalina || CSS
|}

 
7